Hosťovce può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:

Hosťovce, comune del distretto di Košice-okolie, nella regione di Košice
Hosťovce, comune del distretto di Zlaté Moravce, nella regione di Nitra